Amomyrtus är ett släkte av myrtenväxter. Amomyrtus ingår i familjen myrtenväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Myrtenväxter
Amomyrtus